Jean-Claude Lefèbvre (1937-1999) – cestista francese
 Jean-Claude Lefèbvre (n. 1945) – pilota di rally francese